Montcabrier (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montcabrier (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje